Сюань-цзун — многозначный термин.

 Сюань-цзун (685—762) — китайский император династии Тан в 712—756 годах. 
 Сюань-цзун (810—859) — 19-й император династии Тан в 846—859 годах.